Kaki (plant), een plantensoort
 Kaki (kleur), een bruingele kleur of een stof van die kleur
 Kaki (torpedobootjager), een torpedobootjager van de Japanse Keizerlijke Marine